Caligula se poate referi la:
 Caligula, împărat roman.
Caligula (film), un film din 1979.
Caligula (molie), un gen de molii din familia Saturniidae
 Caligula (Arghezi), poezie și volum de poezie de Tudor Arghezi